Arete může být:

 Arété – v řecké mytologii dcera Rhexénora a vnučka jeho otce – krále Nausithoa
 197 Arete – planetka objevená Johannem Palisem
 Arete (hora) – hora na Novém Zélandu